Angiola Teresa Moratori Scanabecchi (1662-1708) – compositrice e pittrice italiana
 Dalmasio Scannabecchi (1315-1374) – pittore italiano
 Lamberto Scannabecchi (1060-1130) – papa della Chiesa cattolica
 Lippo di Dalmasio Scannabecchi (1355-1410) – pittore italiano